Соревнования по бегу на 1500 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 2, 3 и 5 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующей чемпионкой мира в беге на 1500 метров являлась Фейс Кипьегон из Кении.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 4.06,50 (либо 4.25,20 в беге на 1 милю). Для участия в чемпионате мира спортсменки должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 45. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получили:
 Фейс Кипьегон — как действующая чемпионка мира
 Сифан Хассан — как победительница Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 6 спортсменок в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 3 забегах вышли 35 легкоатлеток.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 5 спортсменок в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.
Дженнифер Симпсон показала самое быстрое время в истории полуфиналов чемпионатов мира — 4.00,99. Джессика Халл проиграла ей менее секунды и тоже превысила все результаты, показанные в полуфинальных и предварительных забегах на предыдущих мировых первенствах, но с результатом 4.01,80 не смогла попасть в финал.

Финал 

Финал в беге на 1500 метров у женщин состоялся 5 октября 2019 года. Неделю спустя после победы на дистанции 10 000 метров нидерландская бегунья Сифан Хассан вышла на старт второго финала чемпионата мира. Несмотря на присутствие действующей чемпионки мира и Олимпийских игр 2016 года Фейс Кипьегон, именно Хассан считалась фаворитом: в 2019 году ей удалось побить мировой рекорд в беге на 1 милю — 4.12,33.

Хассан возглавила забег, постепенно увеличивая скорость. Остальные участницы держались за лидером вплоть до заключительного круга, когда нидерландская бегунья начала финишное ускорение. Поначалу за ней смогли зацепиться Кипьегон и британка Лора Мьюр, но составить серьёзную конкуренцию Хассан им не удалось. Сифан финишировала в одиночестве с шестым результатом в мировой истории — 3.51,95. Ей удалось побить не только рекорд соревнований, но и рекорд Европы 39-летней давности, установленный советской бегуньей Татьяной Казанкиной (3.52,47).

Фейс Кипьегон на третьем чемпионате подряд попала в число призёров. В 2015 году она финишировала второй, в 2017-м стала чемпионкой, а в 2019-м вновь завоевала серебряную медаль. Бронза досталась эфиопской бегунье Гудаф Цегай. Лора Мьюр финишировала на пятом месте.

По уровню показанных результатов забег стал одним из лучших в истории дисциплины. В нём было установлено 2 континентальных рекорда (помимо Хассан отличилась американка Шелби Хулихан), 2 национальных рекорда, ещё 3 бегуньи обновили персональные достижения. Во второй раз в истории девять спортсменок в одном забеге пробежали быстрее 4 минут.

Примечания

Ссылки 
 

бег